Femtolitra je SI jedinica obujma i iznosi 10−15 litara. Skraćeno se piše fL.

Mjerne jedinice za volumen